Barotermograf – urządzenia, które w sposób ciągły rejestruje ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. Barotermograf to urządzenie będące połączeniem barografu z termografem.

Instrumenty meteorologiczne